Aleksander Stpiczyński (1898–1987) – major kawalerii Wojska Polskiego, oficer wywiadu i Armii Krajowej
 Przemysław Stpiczyński (ur. 1965) – informatyk i matematyk, doktor habilitowany
 Wojciech Stpiczyński (1896–1936) – polityk, redaktor, porucznik piechoty Wojska Polskiego